|-
| 132401 - ||  || 10 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132402 - ||  || 10 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132403 - ||  || 10 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132404 - ||  || 11 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132405 - ||  || 11 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132406 - ||  || 11 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132407 - ||  || 10 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132408 - ||  || 10 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132409 - ||  || 11 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132410 - ||  || 11 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132411 - ||  || 11 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132412 - ||  || 12 aprilie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 132413 - ||  || 10 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132414 - ||  || 12 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132415 - ||  || 12 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132416 - ||  || 12 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132417 - ||  || 12 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132418 - ||  || 12 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132419 - ||  || 12 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132420 - ||  || 12 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132421 - ||  || 13 aprilie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 132422 - ||  || 11 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132423 - ||  || 13 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132424 - ||  || 13 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132425 - ||  || 13 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132426 - ||  || 14 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132427 - ||  || 14 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132428 - ||  || 14 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132429 - ||  || 12 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132430 - ||  || 12 aprilie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 132431 - ||  || 14 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132432 - ||  || 15 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132433 - ||  || 14 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132434 - ||  || 14 aprilie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 132435 - ||  || 14 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132436 - ||  || 14 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132437 - ||  || 14 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132438 - ||  || 9 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132439 - ||  || 9 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132440 - ||  || 10 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132441 - ||  || 11 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132442 - ||  || 8 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132443 - ||  || 5 aprilie 2002 || Palomar || , 
|-
| 132444 - ||  || 14 aprilie 2002 || Haleakala || M. White, M. Collins
|-
| 132445 Gaertner ||  || 14 aprilie 2002 || Palomar || 
|-
| 132446 - ||  || 16 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132447 - ||  || 16 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132448 - ||  || 16 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132449 - ||  || 16 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132450 - ||  || 16 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132451 - ||  || 16 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132452 - ||  || 16 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132453 - ||  || 16 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132454 - ||  || 16 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132455 - ||  || 17 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132456 - ||  || 17 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132457 - ||  || 18 aprilie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 132458 - ||  || 18 aprilie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 132459 - ||  || 18 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132460 - ||  || 18 aprilie 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 132461 - ||  || 30 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132462 - ||  || 22 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132463 - ||  || 17 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132464 - || 2002 JM || 3 mai 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 132465 - || 2002 JO || 3 mai 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 132466 - || 2002 JY || 3 mai 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 132467 - ||  || 4 mai 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 132468 - ||  || 3 mai 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132469 - ||  || 5 mai 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 132470 - ||  || 6 mai 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132471 - ||  || 4 mai 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 132472 - ||  || 6 mai 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 132473 - ||  || 5 mai 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 132474 - ||  || 8 mai 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 132475 - ||  || 7 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132476 - ||  || 8 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132477 - ||  || 1 mai 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132478 - ||  || 7 mai 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132479 - ||  || 7 mai 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132480 - ||  || 7 mai 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132481 - ||  || 8 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132482 - ||  || 8 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132483 - ||  || 8 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132484 - ||  || 8 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132485 - ||  || 8 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132486 - ||  || 8 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132487 - ||  || 8 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132488 - ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132489 - ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132490 - ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132491 - ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132492 - ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132493 - ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132494 - ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132495 - ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132496 - ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132497 - ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132498 - ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132499 - ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132500 - ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-